

Geografia
 Canada
 Bertrand – villaggio del Nuovo Brunswick

 Francia
 Anse-Bertrand – comune del dipartimento d'oltre mare della Guadalupa
 Boissise-la-Bertrand – comune del dipartimento di Senna e Marna, Île-de-France
 Cantone di Anse-Bertrand ex cantone francese dell'arrondissement di Pointe-à-Pitre, dipartimento d'oltremare della Guadalupa
 La Chapelle-Bertrand – comune del dipartimento delle Deux-Sèvres, Poitou-Charentes
 L'Étang-Bertrand – comune del dipartimento della Manica, Bassa Normandia
 Mont-Bertrand – comune del dipartimento del Calvados, Bassa Normandia
 Saint-Bertrand-de-Comminges – comune del dipartimento dell'Alta Garonna, Midi-Pirenei

 Italia
 Monte Bertrand – monte delle Alpi Liguri sullo spartiacque tra val Tanaro e val Roia

 Stati Uniti d'America
 Bertrand – township della Contea di Berrien, Michigan
 Bertrand – città della Contea di Mississippi, Missouri	
 Bertrand – villaggio della Contea di Phelps, Nebraska

Onomastica
 Bertrand – variante in altre lingue del nome proprio di persona italiano maschile Bertrando

Persone
 Alexandre Bertrand (1820-1902) – archeologo francese, figlio dell'archeologo Alexandre Jacques François
 Alexandre Jacques François Bertrand (1795-1831) – medico francese
 Aloysius Bertrand (1807-1841) – poeta francese
 Bertrand de Saint-Martin, o Bertran (1220 circa–1277) – decano dell'abbazia di Sant'Andrea di Villeneuve-lès-Avignon e vescovo della Chiesa cattolica
 Christophe Bertrand (1981-2010) – compositore francese
 Dorian Bertrand (1993) – calciatore malgascio
 Élie Bertrand (1713-1797) – teologo, geologo e naturalista svizzero
 Émile Bertrand (1844-1909) – mineralogista francese
 Eugène Bertrand (1834-1899) – comico, impresario teatrale e direttore teatrale francese
 François Bertrand, soprannominato il Sergente necrofilo o il Vampiro di Montparnasse (1823-1878) – militare francese
 Haig Bertrand Oundjian (1949) – ex pattinatore artistico su ghiaccio britannico
 Henri Gatien Bertrand (1773-1844) – generale francese
 Joseph Bertrand (1879–...) – nuotatore e pallanuotista francese
 Jacob Bertrand (2000) – attore e doppiatore statunitense
 Jacques André Bertrand (1946-2022) – scrittore francese
 Jean Bertrand (1482-1560) – cardinale francese
 Jean-Paul Bertrand-Demanes (1952) – ex calciatore francese, di ruolo portiere
 Joseph Louis François Bertrand (1822-1900) – matematico francese
 Louis Bertrand (1731-1812) – matematico svizzero
 Marcel Alexandre Bertrand (1847-1907) – geologo francese
 Marcel Bertrand (1898-1942) – calciatore francese, di ruolo difensore
 Marcheline Bertrand, propr. Marcia Lynne Bertrand (1950-2007) – attrice statunitense
 Marion Bertrand (1984) – ex sciatrice alpina francese, specialista delle gare tecniche
 Ode Bertrand (1930) - artista visiva francese
 Olivia Bertrand (1989) – ex sciatrice alpina francese specialista dello slalom gigante
 Pierre Bertrand, detto Pierre Bertrand l'Anziano, (1280-1349) – cardinale e vescovo cattolico francese
 Pierre Bertrand, detto Pierre Bertrand il Giovane (1299-1361) – vescovo cattolico e cardinale francese
 Plastic Bertrand, nome d'arte di Roger Jouret (1954) – cantante e batterista belga
 Ryan Bertrand (1989) – calciatore britannico, di ruolo difensore o centrocampista
 Sophie Dusautoir Bertrand (1972) ex sciatrice alpina andorrana
 Xavier Bertrand (1965) – politico francese
 Yann Arthus-Bertrand (1946) – fotografo, giornalista e ambientalista francese
 Yannick Bertrand (1980) – ex sciatore alpino francese specialista della discesa libera

Altro
 Postulato di Bertrand – postulato sui numeri primi del matematico omonimo
 Livraria Bertrand – catena di librerie portoghese